Cornelis Evertsen de Oude (1610 - 1666) 
 Cornelis Evertsen de Jonge (1628 - 1679)
 Cornelis Evertsen de Jongste (1642 - 1706)